Caliente (che in spagnolo significa "caldo") può riferirsi a:

Geografia 
 Caliente – area della California
 Caliente – città del Nevada
 Ojo Caliente Spring – sorgente termale nel Parco nazionale di Yellowstone
 Caliente Mountain – montagna situata sulla Catena Costiera della California
 Caliente Range – zona di tendenza ad ovest-est delle montagne in aumento sulla Catena Costiera Pacifica

Musica 
 Caliente – album dei Vox Dei del 1970
 Caliente – album di Willie & Lobo del 1997
 Caliente – album dei Calle Ciega del 2000
 Caliente – singolo di Dyland & Lenny del 2010
 Caliente – singolo di Inna del 2012
 Caliente – singolo di Jay Santos del 2013

Altro 
 Caliente – nome alternativo dei Kawaiisu
 Caliente – programma televisivo in lingua spagnola su Univision trasmesso dal 1995 al 2006
 Caliente – stazione di musica latinoamericana su XM Satellite Radio
 Miami Caliente – franchigia della Lingerie Football League
 USS Caliente (AO-53) – oliatore della flotta di classe Cimarron costruito durante la seconda guerra mondiale per la U.S. Navy
 Re Kaliente – personaggio del videogioco Super Mario Galaxy